Minzac ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Dordogne in der Region Nouvelle-Aquitaine; sie gehört zum Arrondissement Bergerac und zum Kanton Pays de Montaigne et Gurson.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

 Mairie Minzac auf pays-de-bergerac.com (französisch)

Ort in Nouvelle-Aquitaine
Weinbauort in Frankreich